Tossal Gros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tossal Gros (berg i Spanien, Aragonien), Provincia de Huesca, 
 Tossal Gros (kulle), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Tossal Gros (berg i Spanien, Valencia), Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar